Эдикт о терпимости может означать:

 Миланский эдикт — соглашение, достигнутое в 313 году римскими императорами Константином и Лицинием
 Эдикт о терпимости — эдикт 362 г. Юлианa II.
 Эдикт о терпимости (Акт о веротерпимости) —  закон 1689 г., принятый английским парламентом и предоставлявший свободу вероисповедания протестантам
 Эдикт о терпимости — эдикт 1782 г., изданный Иосифом II.